Бенц () — немецкая фамилия и название нескольких населённых пунктов:

Фамилия 
 Бенц, Йозеф (1944—2021) — швейцарский бобслеист, олимпийский чемпион 1980 года.
 Бенц, Карл (1844—1929) — немецкий инженер, изобретатель автомобиля, пионер автомобилестроения.
 Бенц, Павел (род. 1963) — чешский лыжник, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года.
 Бенц, Роберт (род. 1954) — немецкий пианист, профессор Государственной академии музыки и театрального искусства.

 Бенц, Берта (1849—1944) — жена немецкого пионера автомобилостроения Карла Бенца.
 Бенц, Джули (род. 1972) — американская актриса и фигуристка, наиболее известная по телесериалу «Декстер».
 Бенц, Лаура (род. 1992) — швейцарская хоккеистка.
 Бенц, Мелитта (1873—1950) — немецкая домохозяйка, изобретательница бумажного фильтра для кофе.
 Бенц, Никки (род. 1981) — канадская порнографическая актриса украинского происхождения.
 Бенц, Сара (род. 1992) — швейцарская хоккеистка.

Топоним 
 Бенц — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания. Входит в состав района Восточная Передняя Померания.
 Бенц — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания. Входит в состав района Северо-Западный Мекленбург.

Другое 
 Бенц — один из первых русских образцов броневой техники, железнодорожная боевая машина построенная компанией «Бенц и К».
 Benz — раннее название автомобилей инженера К. Бенца.